Leguan bruges afhængigt af sammenhængen om flere grupper af øgler:
 Om medlemmer af arten Grøn leguan (Iguana  iguana) (bruges f.eks. ofte når der er tale om kæledyr)
 Om medlemmer af slægten Leguan (slægt) (Iguana)
 Om medlemmer af familien Leguaner (Iguanidae)